Флаг муниципального образования «Мо́мский район» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 октября 2007 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Флаг муниципального образования «Момский район» представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх полос: верхней — голубого, средней — белого с красным орнаментом в эвенском стиле и нижней — зелёного цветов.

Соотношение ширины полос к ширине флага: голубой полосы — 2 /5 (36 см), белой полосы — 1/5 (18 см), зелёной полосы — 2/5 (36 см) ширины флага.

Отношение ширины флага к его длине — 90:135.

Символика 
Голубой цвет символизирует мирное небо.

Белый цвет символизирует суровую снежную зиму. На белой полосе расположен геометрический орнамент в виде юрт, означающих шесть национальных наслегов муниципального образования «Момский район». Над каркасами юрт выступают рога северных оленей и оленеводы между юртами, характеризующие оленеводческую деятельность района. Орнамент выполнен в традиционном эвенском стиле.

Зелёный цвет — цвет плодородия и возрождения.

Примечания